Sistemul APG III (Sistemul III a Grupului Filogenic al Angiospermelor, în engleză Angiosperm Phylogeny Group III system) pentru  clasificarea plantelor cu flori este a treia versiune a unui sistem modern de taxonomie a plantelor, în cea mai mare parte fiind bazat pe filogenetica moleculară. Sistemul a fost publicat în 2009 de Angiosperm Phylogeny Group, 6½ ani după ce predecesorul său Sistemul APG II a fost publicat, și 11 ani după ce inițialul Sistemul APG a fost publicat în 1998.

Împreună cu publicarea ce conturează noul sistem, au existat două publicații adiacente, în același număr al Botanical Journal of the Linnean Society. Prima, scrisă de Chase & Reveal, a fost o formală clasificare filogenetică a tuturor plantelor terestre (embryophyte), compatibile cu clasificarea APG III. Astfel cum APG a ales ca să se evite rândurile deasupra ordinurilor, aceasta lucrare a fost menită pentru a se potrivi sistemului Ierarhiei științifice în vigoare, pentru cei care prefera o astfel de clasificare. Rezultatul a fost că toate plantele terestre au fost plasate în clasa Equisitopsida, care mai apoi a fost împărțită în 16 subclase (incluzând și Magnoliidae, în care sunt toate plantele cu flori) și o mulțime de superordini. Al doilea, scris de Haston et al., a fost o secvență liniară a familiilor după Sistemul APG III (LAPG III). Acesta a oferit o listă numerotată de la 413 din 415 familii curent acceptate. Apodanthaceae și Cynomoriaceae nu au fost incluse. O secvență liniară este din o utilizare particulară pentru curatori ierbarului și cei care lucrează în lucrări floristice și doresc să organizeze taxoni lor în conformitate cu APG III.

Cladograma

Malvide (continuare)

Lamiide (continuare)

Campanulide (continuare)

Componența grupurilor 
Mai jos pentru grupuile sistemului APG III sunt arătate ordinile și familiile care fac din ele parte (în unele cazuri — genuri diferite).

Legendă
 ordin nou — ordin nou comparatic cu Sistemul APG II (2003);
 familie nouă — Familie nouă comparatic cu Sistemul APG II (2003);
 * — familie, care în Sistemul APG III intră într-un alt ordin comparativ cu Sistemul APG II (sau intră într-un ordin, care în  Sistemul APG II n-a fost).

Angiosperms 
 Amborellalesordin nou
 Amborellaceae*
 Nymphaealesordin nou
 Cabombaceae*
 Hydatellaceae*
 Nymphaeaceae*
 Austrobaileyales
 Austrobaileyaceae
 Schisandraceae
 Trimeniaceae
 Chloranthalesordin nou
 Chloranthaceae*

Magnoliids 
 Canellales
 Canellaceae
 Winteraceae
 Piperales
 Aristolochiaceae
 Hydnoraceae
 Lactoridaceae
 Piperaceae
 Saururaceae
 Laurales
 Atherospermataceae
 Calycanthaceae
 Gomortegaceae
 Hernandiaceae
 Lauraceae
 Monimiaceae
 Siparunaceae
 Magnoliales
 Annonaceae
 Degeneriaceae
 Eupomatiaceae
 Himantandraceae
 Magnoliaceae
 Myristicaceae

Monocots 
 Acorales
 Acoraceae
 Alismatales
 Alismataceae (inclusiv Limnocharitaceae)
 Aponogetonaceae
 Araceae
 Butomaceae
 Cymodoceaceae
 Hydrocharitaceae
 Juncaginaceae
 Posidoniaceae
 Potamogetonaceae
 Ruppiaceae
 Scheuchzeriaceae
 Tofieldiaceae
 Zosteraceae
 Petrosavialesordin nou
 Petrosaviaceae*
 Dioscoreales
 Burmanniaceae
 Dioscoreaceae
 Nartheciaceae
 Pandanales
 Cyclanthaceae
 Pandanaceae
 Stemonaceae
 Triuridaceae
 Velloziaceae
 Liliales
 Alstroemeriaceae (inclusiv Luzuriagaceae)
 Campynemataceae
 Colchicaceae
 Corsiaceae
 Liliaceae
 Melanthiaceae
 Petermanniaceae
 Philesiaceae
 Rhipogonaceae
 Smilacaceae
 Asparagales
 Amaryllidaceae (inclusiv Agapanthaceae, Alliaceae)
 Asparagaceae (inclusiv Agavaceae, Aphyllanthaceae, Hesperocallidaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Ruscaceae, Themidaceae)
 Asteliaceae
 Blandfordiaceae
 Boryaceae
 Doryanthaceae
 Hypoxidaceae
 Iridaceae
 Ixioliriaceae
 Lanariaceae
 Orchidaceae
 Tecophilaeaceae
 Xanthorrhoeaceae (inclusiv Asphodelaceae, Hemerocallidaceae)
 Xeronemataceae

Commelinids 
 Dasypogonaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Arecales
 Arecaceae
 Commelinales
 Commelinaceae
 Haemodoraceae
 Hanguanaceae
 Philydraceae
 Pontederiaceae
 Poales
 Anarthriaceae
 Bromeliaceae
 Centrolepidaceae
 Cyperaceae
 Ecdeiocoleaceae
 Eriocaulaceae
 Flagellariaceae
 Joinvilleaceae
 Juncaceae
 Mayacaceae
 Poaceae
 Rapateaceae
 Restionaceae
 Thurniaceae
 Typhaceae (inclusiv Sparganiaceae)
 Xyridaceae
 Zingiberales
 Cannaceae
 Costaceae
 Heliconiaceae
 Lowiaceae
 Marantaceae
 Musaceae
 Strelitziaceae
 Zingiberaceae

Probabil, un grup asemănător cu eudicotiledonate 
 Ceratophyllales
 Ceratophyllaceae

Eudicotidae 
 Ranunculales
 Berberidaceae
 Circaeasteraceae (inclusiv Kingdoniaceae)
 Eupteleaceae
 Lardizabalaceae
 Menispermaceae
 Papaveraceae (inclusiv Fumariaceae, Pteridophyllaceae)
 Ranunculaceae
 Sabiaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Proteales
 Nelumbonaceae
 Platanaceae
 Proteaceae
 Trochodendralesordin nou
 Trochodendraceae*
 Buxalesordin nou
 Buxaceae*
 Haptanthaceaefamilie nouă

core Eudicots 
 Gunnerales
 Gunneraceae
 Myrothamnaceae
 Dilleniaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Saxifragales
 Altingiaceae
 Aphanopetalaceae
 Cercidiphyllaceae
 Crassulaceae
 Daphniphyllaceae
 Grossulariaceae
 Haloragaceae
 Hamamelidaceae
 Iteaceae
 Pterostemonaceae
 Paeoniaceae
 Penthoraceae
 Peridiscaceae (inclusiv Medusandraceae, Soyauxia)*
 Saxifragaceae
 Tetracarpaeaceae

Rosidae 
 Vitalesordin nou
 Vitaceae

Eurosidae I (Fabids) 
 Zygophyllalesordin nou
 Krameriaceae*
 Zygophyllaceae*
 Celastrales
 Celastraceae (inclusiv Lepuropetalaceae, Parnassiaceae, Pottingeriaceae)
 Lepidobotryaceae
 Oxalidales
 Brunelliaceae
 Cephalotaceae
 Connaraceae
 Cunoniaceae
 Elaeocarpaceae
 Huaceae*
 Oxalidaceae
 Malpighiales
 Achariaceae
 Balanopaceae
 Bonnetiaceae
 Calophyllaceaefamilie nouă
 Caryocaraceae
 Centroplacaceae
 Chrysobalanaceae
 Clusiaceae
 Ctenolophonaceae
 Dichapetalaceae
 Elatinaceae
 Erythroxylaceae
 Euphorbiaceae
 Euphroniaceae
 Goupiaceae
 Humiriaceae
 Hypericaceae
 Irvingiaceae
 Ixonanthaceae
 Lacistemataceae
 Linaceae
 Lophopyxidaceae
 Malpighiaceae
 Ochnaceae (inclusiv Medusagynaceae, Quiinaceae)
 Pandaceae
 Passifloraceae (inclusiv Malesherbiaceae, Turneraceae)
 Phyllanthaceae
 Picrodendraceae
 Podostemaceae
 Putranjivaceae
 Rafflesiaceae*
 Rhizophoraceae
 Salicaceae
 Trigoniaceae
 Violaceae
 Cucurbitales
 Anisophylleaceae
 Begoniaceae
 Coriariaceae
 Corynocarpaceae
 Cucurbitaceae
 Datiscaceae
 Tetramelaceae
 Fabales
 Fabaceae
 Polygalaceae
 Quillajaceae
 Surianaceae
 Fagales
 Betulaceae
 Casuarinaceae
 Fagaceae
 Juglandaceae (inclusiv Rhoipteleaceae)
 Myricaceae
 Nothofagaceae
 Ticodendraceae
 Rosales
 Barbeyaceae
 Cannabaceae
 Dirachmaceae
 Elaeagnaceae
 Moraceae
 Rhamnaceae
 Rosaceae
 Ulmaceae
 Urticaceae

Eurosidae II (malvids) 
 Geraniales
 Geraniaceae (inclusiv Hypseocharitaceae)
 Melianthaceae (inclusiv Francoaceae)
 Vivianiaceae (inclusiv Ledocarpaceae)
 Myrtales
 Alzateaceae
 Combretaceae
 Crypteroniaceae
 Lythraceae
 Melastomataceae (inclusiv Memecylaceae)
 Myrtaceae (inclusiv Heteropyxidaceae, Psiloxylaceae)
 Onagraceae
 Penaeaceae (inclusiv Oliniaceae, Rhynchocalycaceae
 Vochysiaceae
 Crossosomatales
 Aphloiaceae*
 Crossosomataceae
 Geissolomataceae*
 Guamatelaceaefamilie nouă
 Stachyuraceae
 Staphyleaceae
 Strasburgeriaceae (inclusiv Ixerbaceae)*
 Picramnialesordin nou
 Picramniaceae*
 Huertealesordin nou
 Dipentodontaceaefamilie nouă
 Gerrardinaceaefamilie nouă
 Tapisciaceae*
 Brassicales
 Akaniaceae
 Bataceae
 Brassicaceae
 Capparaceaefamilie nouă
 Caricaceae
 Cleomaceaefamilie nouă
 Emblingiaceae
 Gyrostemonaceae
 Koeberliniaceae
 Limnanthaceae
 Moringaceae
 Pentadiplandraceae
 Resedaceae
 Salvadoraceae
 Setchellanthaceae
 Tovariaceae
 Tropaeolaceae
 Malvales
 Bixaceae (inclusiv Cochlospermaceae, Diegodendraceae)
 Cistaceae
 Cytinaceaefamilie nouă
 Dipterocarpaceae
 Malvaceae
 Muntingiaceae
 Neuradaceae
 Sarcolaenaceae
 Sphaerosepalaceae
 Thymelaeaceae
 Sapindales
 Anacardiaceae
 Biebersteiniaceae
 Burseraceae
 Kirkiaceae
 Meliaceae
 Nitrariaceae (inclusiv Peganaceae, Tetradiclidaceae)
 Rutaceae
 Sapindaceae
 Simaroubaceae
 Berberidopsidalesordin nou
 Aextoxicaceae*
 Berberidopsidaceae*
 Santalales
 Balanophoraceae*
 Loranthaceae
 Misodendraceae
 Santalaceae
 Olacaceae
 Opiliaceae
 Schoepfiaceaefamilie nouă
 Caryophyllales
 Achatocarpaceae
 Aizoaceae
 Amaranthaceae
 Anacampserotaceaefamilie nouă
 Ancistrocladaceae
 Asteropeiaceae
 Barbeuiaceae
 Basellaceae
 Cactaceae
 Caryophyllaceae
 Didiereaceae
 Dioncophyllaceae
 Droseraceae
 Drosophyllaceae
 Frankeniaceae
 Gisekiaceae
 Halophytaceae
 Limeaceaefamilie nouă
 Lophiocarpaceaefamilie nouă
 Molluginaceae
 Montiaceae
 Nepenthaceae
 Nyctaginaceae
 Physenaceae
 Phytolaccaceae
 Plumbaginaceae
 Polygonaceae
 Portulacaceae
 Rhabdodendraceae
 Sarcobataceae
 Simmondsiaceae
 Stegnospermataceae
 Talinaceaefamilie nouă
 Tamaricaceae

Asterids 
 Cornales
 Cornaceae (inclusiv Nyssaceae)
 Curtisiaceae
 Grubbiaceae
 Hydrangeaceae
 Hydrostachyaceae
 Loasaceae
 Ericales
 Actinidiaceae
 Balsaminaceae
 Clethraceae
 Cyrillaceae
 Diapensiaceae
 Ebenaceae
 Ericaceae
 Fouquieriaceae
 Lecythidaceae
 Marcgraviaceae
 Mitrastemonaceaefamilie nouă
 Pentaphylacaceae (inclusiv Ternstroemiaceae)
 Polemoniaceae
 Primulaceae (inclusiv Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae)
 Roridulaceae
 Sapotaceae
 Sarraceniaceae
 Sladeniaceae
 Styracaceae
 Symplocaceae
 Tetrameristaceae (inclusiv Pellicieraceae)
 Theaceae

Asterids I (lamiids) 
 Boraginaceae (inclusiv Hoplestigmataceae) — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Vahliaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Icacinaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Metteniusaceaefamilie nouă — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Oncothecaceae — familia nu este inclusă în nici un ordin
 Garryales
 Eucommiaceae
 Garryaceae (inclusiv Aucubaceae)
 Gentianales
 Apocynaceae
 Gelsemiaceae
 Gentianaceae
 Loganiaceae
 Rubiaceae
 Lamiales
 Acanthaceae
 Bignoniaceae
 Byblidaceae
 Calceolariaceae
 Carlemanniaceae
 Gesneriaceae
 Lamiaceae
 Linderniaceaefamilie nouă
 Lentibulariaceae
 Martyniaceae
 Oleaceae
 Orobanchaceae
 Paulowniaceae
 Pedaliaceae
 Phrymaceae
 Plantaginaceae
 Plocospermataceae
 Schlegeliaceae
 Scrophulariaceae
 Stilbaceae
 Tetrachondraceae
 Thomandersiaceaefamilie nouă
 Verbenaceae
 Solanales
 Convolvulaceae
 Hydroleaceae
 Montiniaceae
 Solanaceae
 Sphenocleaceae

Asterids II (campanulids) 
 Aquifoliales
 Aquifoliaceae
 Cardiopteridaceae (inclusiv Leptaulas)
 Helwingiaceae
 Phyllonomaceae
 Stemonuraceae
 Asterales
 Alseuosmiaceae
 Argophyllaceae
 Asteraceae
 Calyceraceae
 Campanulaceae (inclusiv Lobeliaceae)
 Goodeniaceae
 Menyanthaceae
 Pentaphragmataceae
 Phellinaceae
 Rousseaceae
 Stylidiaceae (inclusiv Donatiaceae)
 Escallonialesordin nou
 Escalloniaceae*
 Brunialesordin nou
 Bruniaceae*
 Columelliaceae (inclusiv Desfontainaceae)*
 Paracryphialesordin nou
 Paracryphiaceae (inclusiv Quintiniaceae)*
 Dipsacales
 Adoxaceae
 Caprifoliaceae (inclusiv Diervillaceae, Dipsacaceae, Linnaeaceae, Morinaceae, Valerianaceae)
 Apiales
 Apiaceae
 Araliaceae
 Griseliniaceae
 Myodocarpaceae
 Pennantiaceae
 Pittosporaceae
 Torricelliaceae (inclusiv Aralidiaceae, Melanophyllaceae)

Liste alfabetice

Lista ordinelor 
Lista ordinelor Sistemului APG III în ordine alfabetică

În total în listă sunt 59 ordine.

Lista familiilor 
Lista familiilor (de asemenea și a genurilor) Sistemului APG III în ordine alfebetică

În total în listă sunt 477 puncte, din care 414 — familii, care intră în Sistemă (inclusiv două famlii din liste suplimentare), 58 — familii, care intră în componența altor familii (evidențiate cu font mic), încă două puncte — genurile Leptaulas și Soyauxia, fiind după Sistem în componența familiilor Cardiopteridaceae și respectiv Peridiscaceae (de asemenea evidențiate cu font mic); încă trei puncte — genurile, care intră în componența listei suplementare (Gumillea, Nicobariodendron, Petenaea).

Subfamilii care înlocuiesc familiile întrerupte 
Un număr de subfamilii au fost propuse pentru a înlocui o parte din familiile care au fost opțional (de exemplu parantezele) în APG II, dar au fost întrerupte în APG III. Acestea sunt arătate în tabelul de mai jos.

Note

Legături externe 
 
 The APG III paper: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III 
 The LAPG III paper: The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III
 The phylogenetic classification of land plants paper: A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III
 Angiosperm Phylogeny Website at the Missouri Botanical Garden website

Vezi și 
 Sistemul Thorne 
 Sistemul Takhtajan 
 Sistemul Cronquist
 Sistemul APG 
 Sistemul APG II
 

Introduceri în 2009
APG III